Operação Tabela Periódica é uma operação da Polícia Federal do Brasil deflagrada em 30 de junho de 2016 em Goiás, Distrito Federal, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Ceará, Paraná, Bahia e Espírito Santo. A ação investiga fraudes nas licitações da Ferrovia Norte-Sul e da Ligação Leste-Oeste. É um desdobramento da Operação Lava Jato e nova etapa da Operação O Recebedor, investiga cartel, fraude em licitações, corrupção, peculato e lavagem de dinheiro em obras da ferrovia Norte-Sul. Segundo o Ministério Público Federal, a operação decorre de acordo de leniência da Camargo Corrêa.

Ainda de acordo com o Ministério Público Federal de Goiás, por meio dos depoimentos, administradores da empreiteira confessaram a existência do cartel, de fraudes em licitações, lavagem de dinheiro e prática de corrupção em contratos com a Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A (Valec).

Participaram da operação o Núcleo de Combate à Corrupção do Ministério Público Federal em Goiás (MPF/GO), Superintendência de Polícia Federal em Goiás (PF/GO) e Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Um procurador da República, cerca de 200 policiais federais, 26 peritos criminais federais e 52 agentes do Cade.

Ver também 
 Desdobramentos da Operação Lava Jato
 Fases da Operação Lava Jato
 Operação O Recebedor

Tabela Periódica
Operações da Polícia Federal do Brasil